Elisabethturm steht für:
 Elisabethturm (Budapest), Turm auf dem Jánosberg, der zu Ehren von Elisabeth von Österreich-Ungarn erbaut wurde
 Elisabethturm (Bungsberg), Aussichtsturm in Schleswig-Holstein
 Elisabethturm (London), Glockenturm in England, siehe Big Ben
 Elisenturm, Aussichtsturm in Wuppertal
 ein Turm im Schloss Stolzenfels